Reprodução, o processo biológico através do qual se dá origem a novos organismos de uma espécie
 Reprodução assexuada, quando um organismo vivo dá origem a outros sem necessidade de produção de gâmetas
 Reprodução sexuada, quando dois organismos vivos contribuem com material genético de modo a dar origem a um novo organismo
 Cópia, por processos mecânicos, miméticos ou outros, de uma dada entidade
 Reprodução (economia), termo marxista que se refere a processos recorrentes ou cíclicos pelos quais se recriam constantemente as condições necessárias para a ocorrência da atividade económica
 Reprodutibilidade, a possibilidade de reprodução de uma experiência científica

Desambiguação